

Aziende 
 AMGA – Azienda Municipalizzata Gas e Acqua di Genova (poi confluita nella società Iren)
 Alto Milanese Gestioni Avanzate – azienda di Legnano

Geografia 
 Amga – cittadina russa della Sacha-Jacuzia
 Amga – fiume, affluente dell'Aldan